Ceci est une liste des aéroports les plus fréquentés de Corée du Sud en nombre total de passagers par an ..

En graphique

Notes 

Corée du Sud

Pages avec des traductions non relues